Makowski steht für:
 Powiat Makowski, Landkreis in Polen

Makowski oder Mąkowski ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wladimirowitsch Makowski (1869–1924), russischer Maler, Sohn von Wladimir
 Alexandra Jegorowna Makowskaja (1837–1915), russische Malerin, Schwester von Konstantin, Wladimir und Nikolai
 Andrzej Mąkowski (* 1957), polnischer Radrennfahrer
 Bronisław Makowski (1905–1944), polnischer Fußballspieler
 David Makowski (* 1989), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Dmitri Sergejewitsch Makowski (* 2000), russischer Fußballspieler
 Henry Makowski (* 1927), deutscher Naturkundler
 Henryk Makowski (1910–1997), polnischer Paläontologe
 Janusz Makowski (1912–1972), polnischer Journalist und Politiker
 Johannes Maccovius (Jan Makowski, Makowsky, Maslowsky; 1588–1644), polnischer reformierter Theologe
 Konstantin Jegorowitsch Makowski (1839–1915), russischer Maler
 Nikolai Jegorowitsch Makowski (1842–1886), russischer Maler, Bruder von Konstantin und Wladimir
 Norbert Makowski (1932–2016), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler
 Sergei Konstantinowitsch Makowski (1877–1962), russischer Dichter und Kunstkritiker, Sohn von Konstantin
 Tadeusz Makowski (1882–1932), polnischer Maler
 Tomasz Makowski (Bibliothekar) (* 1970), Generaldirektor der Polnischen Nationalbibliothek
 Tomasz Makowski (* 1973), polnischer Politiker
 Wacław Makowski (1880–1942), polnischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Machowski
 Mackowsky
 Makovsky
 Makowsky
 Makowskoje
 Markowski